Anshan (Liaoning), een miljoenenstad in de provincie Liaoning
 Anshan Iron and Steel Group Corporation, een Chinese staalproducent, zie Ansteel
 Anshan (Perzië), een voormalige Perzische stad
 Anshand (torpedobootjager), een voormalige Chinese torpedobootjager van de Anshanklasse.
 Anshanklasse, een serie van vier Chinese torpedobootjagers